Zolusjka () er en russisk-ukrainsk spillefilm fra 2002 af Semjon Gorov.

Medvirkende 
 Julija Mavrina
 Nikolaj Baskov
 Valerij Leontjev
 Andrej Danilko som Brunhilda
 Valerij Meladze

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Russiske film fra 2002
Komediefilm fra Rusland